Osoby o tym nazwisku:
 Igor Andropow (1941-2006) – radziecki i rosyjski dyplomata
 Jurij Andropow (1914-1984) – radziecki działacz partyjny i państwowy